Gare de Buffalo (Depew)
 Gare de Buffalo (Exchange Street)

Voir aussi
 Gare de New Buffalo